Makanda ist der Name folgender Orte:
 Makanda (Illinois), Dorf im Jackson County, Illinois, USA
 Makanda (Dodoma), Verwaltungseinheit im Landkreis Dodoma, Tansania
 Makanda (Singida), Verwaltungseinheit im Landkreis Singida, Tansania
 avenue Makanda Kabobi, ein Teilstück der Route de Matadi in Kintambo, Kongo

Makanda ist der Familienname folgender Personen:
 Noël Ngiama Makanda (* 1965), kongolesischer Musiker, siehe Werrason
 Péguy Makanda Luyindula (* 1979), französisch-kongolesischer Fußballspieler, siehe Péguy Luyindula
 Christián Makanda Mpaka (* 1988), kongolesischer Fußballspieler, siehe Christián Mpaka
 Etogo Cyrill Makanda (* 1980), kamerunischer Basketballspieler
 Maguy Safi Makanda, kongolesische Leichtathletin

Makanda ist der Name folgender Personen:
 Makanda Nxele oder Makana der Prophet (?–1819), Xhosa-Krieger
 Makanda Bantu, Adoptivsohn von William Grant Stairs (1863–1892)

Makanda ist auch
 der Spitzname von Ken McIntyre (1931–2001), US-amerikanischer Jazzmusiker
 das Makanda Kabobi Institut, ideologisches Bildungszentrum des Mouvement Populaire de la Révolution in Zaire